Arthur Jones est porté par les personnes suivantes :
 Arthur Jones ( Ranelagh) (?-1669), un homme politique irlandais ;
  (1888-1975), un joueur britannique de badminton ;
 Arthur Creech Jones (1891-1964), un homme politique britannique ;
 Arthur Jones (1926-2007), un inventeur américain ;
  (1940-1998), un saxophoniste de jazz américain ;
 Arthur Emyr Jones (né en 1962), un joueur de rugby à XV international gallois ;
 Arthur Jones (né en 1986), un joueur de football américain.